

Patronyme 

André Cauvin (1907-2004), un réalisateur de cinéma belge.
Bernard Cauvin (1946), un homme politique français.
Brice Cauvin (1966), un réalisateur, acteur, scénariste et adaptateur français.
Guy Cauvin (1941-2012), footballeur français
Jehan Cauvin
Louis Cauvin (1816-1900), un artiste peintre français.
Louis Cauvin (architecte), architecte actif à Cannes (première moitié du )
Patrick Cauvin, un écrivain français (1932-2010).
 Philippe Cauvin (né en 1952), guitariste, compositeur et chanteur français.
Pierre Cauvin (1933-2012), un violoniste belge.
Raoul Cauvin (1938-2021), scénariste de bande dessinée belge.
Sophie Cauvin (1968), une artiste peintre belge.
Thibault Cauvin (né en 1984), un guitariste français.

Toponyme 

Le banc Cauvin est un atoll submergé de l'archipel des Chagos, dans le territoire britannique de l'océan Indien.
La rue du Docteur-Cauvin, voie de Marseille.

Nom d'entreprise 
Trouvay & Cauvin  était une société française spécialisée dans la vente de tubes, robinetterie et équipements pour le pétrole, le gaz, l'eau et le bâtiment.
Patronyme belge
Patronyme français